Василий Баташев:
 Баташев, Василий Михайлович (1874—1938) — рабочий, русский революционер, депутат Государственной думы II созыва от Тамбовской губернии.
 Баташе́в, Василий Степанович (1840—1896) — тульский первой гильдии купец.